Die Scottish Football League Division One wurde 1947/48 zum 48. Mal ausgetragen. Es war zudem die 51. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 13. August 1947 und endete am 3. Mai 1948. In der Saison 1947/48 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Hibernian Edinburgh. Der Airdrieonians FC und FC Queen’s Park stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 20 Treffern Archie Aikman vom FC Falkirk.

Statistik

Abschlusstabelle

Die Meistermannschaft von Hibernian Edinburgh 
(Berücksichtigt wurden Spieler mit mindestens einem Einsatz; in Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben.)

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1947/48 bei statto.com
 Scottish Division One 1947/48 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1947/48
1947 48